Klingler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Klingler (1912–?), deutscher Handballspieler
 Angela Klingler (* 1986), Schweizer Leichtathletin
 Anton Klingler (1649–1713), reformierter Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 August Klingler (1918–1944), deutscher Fußballspieler
 Bruno Klingler, französischer Mathematiker
 Christian Klingler (* 1968), österreichischer Manager
 Eduard Klingler (1861–1916), österreichischer Architekt
 Franz Klingler (1875–1933), deutscher Politiker (SPD), MdL (Coburg und Bayern)
 Josef Klingler (1934–2010), österreichischer Bildungswissenschaftler
 Karl Klingler (1879–1971), deutscher Komponist und Musiker
 Kurt Klingler (1921–1998), Schweizer Tiermediziner und Hochschullehrer
 Lena Klingler (* 2000), deutsche Handballspielerin
 Lieselotte Klingler, deutsche Schauspielerin und Hörfunksprecherin
 Lukas Klingler (* 1986), österreichischer Solo-Posaunist 
 Marc Klingler (* 1984), schweizerischer Eishockeytorhüter
 Marianne-Migault Klingler (1922–1991), deutsche Stiftungsgründerin
 Max Klingler (1837–1903), Schweizer Orgelbauer
 Michael Klingler (* 1983), liechtensteinischer Bobfahrer
 Monica Klingler (* 1958), US-amerikanisch-schweizerische Performancekünstlerin, Choreografin und Tänzerin
 Nicole Klingler (* 1980), liechtensteinische Langstreckenläuferin, Duathletin und Triathletin
 Petra Klingler (* 1992), Schweizer Sportkletterin
 Rudolf Klingler (* 1943), deutscher Lebensmitteltechnologe
 Walter Klingler (* 1951), deutscher Medienwissenschaftler und Soziologe
 Werner Klingler (1903–1972), deutscher Filmregisseur und Schauspieler
 Werner Klingler (Mediziner) (* 1970), deutscher Anästhesist
 Wilfried Klingler (* 1949), deutscher neuapostolischer Geistlicher